Löwenmähne steht für:

 das Langhaar des männlichen Löwen

Lebewesen:
 Gelbe Haarqualle (Cyanea capillata), ein Nesseltier
 Igel-Stachelbart (Hericium erinaceus), ein Pilz
 Löwenmähnenkaninchen, eine Zwergkaninchenrasse, siehe Löwenkopfkaninchen